Heynatz ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Heynatz (geb. 1975), australisches Fotomodell
 Johann Friedrich Heynatz (1744–1809), deutscher Pädagoge, Philologe und Linguist

Siehe auch:

 Heinatz